Петрова Ольга Петровна (6 (19) июля 1900 г., Иркутск — 11 марта 1993 г., Санкт-Петербург) — советский российский , -дальневосточник, японист, кореист, кандидат филологических наук, сотрудник Института востоковедения АН СССР.

Биография 
Родилась 6 (19) июля 1900 г. в Иркутске. Отец был казаком 1-й Спасской станицы Сибирского казачьего войска. В 1918 году, окончив гимназию, поступила на историко-филологический факультет Иркутского университета, сначала на монголо-бурятское отделение, затем перевелась на дальневосточное. По С. Д. Милибанд, в 1925 году окончила факультет общественных наук Иркутского университета. Работала в школах Читы и Иркутска, преподавала русский язык для членов японской секции Коминтерна. В 1928 году, переехав во Владивосток, преподавала японский язык на курсах судовождения морского флота, работала переводчиком. В 1929 году работала в Дальневосточном краевом научно-исследовательском институте. В 1930 году становится ассистентом кафедры японского языка Дальневосточного университета.

С 1932 года жила в Ленинграде. В 1933 году стала ассистентом кафедры восточных языков Ленинградского института истории, философии и лингвистики (ЛИФЛИ). По С. Д. Милибанд, в 1936 году окончила институт повышения квалификации при восточном факультете ДВГУ. В 1937—1942 годах была доцентом кафедры дальневосточной филологии филологического факультета. Преподавала японскую военно-морскую терминологию в Военно-морской академии.

С 1942 году работала в Институте востоковедения. В период эвакуации института осталась в Ленинграде. Была бойцом унитарной команды ПВО АН СССР, участвовала в ремонте здания Библиотеки академии наук (Института востоковедения). Читала лекции в воинских частях и госпиталях как лектор Ленинградского дома ученых. Награждена медалями «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» и «В память 250-летия Ленинграда».

В 1943 году подготовила к изданию японско-русский и русско-японский словарь военно-морской терминологии. В 1947 г. была защищена кандидатская диссертация «Японская военно-морская терминология (историко-лексикологический анализ)». В 1953—1960 годах — заведующая кафедрой японской филологии ЛГУ. Читала курс «Введение в японскую филологию», основные курсы японского языка в его историческом развитии, вместе с преподавателем подготовила «Начальный курс японского языка».

С 1954 года — старший научный сотрудник Сектора восточных рукописей АН СССР. В 1956—1966 годах — руководитель группы японоведов Дальневосточного (Японского) кабинета Ленинградского отделения института востоковедения.

Была членом правления Общества Япония-СССР и Ленинградского отделения Общества СССР-Корея.

Научная деятельность 
Основные научные труды посвящены японскому языку, истории русско-японских отношений, изучению литератур Японии и Кореи.

Исследования в области военно-морской терминологии, проведенные в годы войны, были оформлены в качестве кандидатской диссертации «Японская военно-морская терминология» (1947). В работе анализируется развитие японской морской и военно-морской терминологии с древности (на основе «Кодзики» и «Манъёсю») и до современности.

Изучению лексики японского и корейского языков, генезиса японского языка, влияния китайской культуры и буддийского мировоззрения на японский язык посвящен ряд послевоенный работ.

Занималась изучением русско-японских культурных связей. Обнаружила и ввела в научный оборот записки о пребывании в России японского путешественника XVIII в. Дайкокуя Кодаю. Изучала историю японской школы в Иркутске XVIII в., словарный состав «Лексикона» А. Татаринова и «Словаря японского языка» Н. Резанова.

Работала с материалами рукописного фонда Института восточных рукописей РАН. Было подготовлено и издано «Описание памятников корейской культуры» — корейских рукописей и ксилографов из фондов Института (1956, 1963). О. П. Петрова и В. Н. Горегляд также издали 4 выпуска «Описания японских рукописей, ксилографов и старо-печатных книг» (1963—1969).

Основные работы 
 Учебник живой речи японского языка: Учебное пособие. Л., 1937.
 Адмирал Е. В. Путятин в бухте Хэда (К истории русско-японских отношений в середине XIX в.) // Советское востоковедение. VI. М.; Л.: Издательство Академии наук СССР, 1949. С. 368—382.
 Собрание корейских письменных памятников Института востоковедения Академии наук СССР // Ученые записки Института востоковедения. Том IX. М.-Л.: Издательство АН СССР, 1954. С. 3-29.
 Описание письменных памятников корейской культуры. Вып. I / Ответственный редактор Д. И. Тихонов. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1956.
 Описание письменных памятников корейской культуры. Вып. II / Ответственный редактор Д. И. Тихонов. М.: ИВЛ, 1963. 152 с.
 Описание японских рукописей, ксилографов и старопечатных книг. Вып. I. М.: Восточная литература, 1963. 243 с. (соавт. Горегляд В. Н.)
 Лексикон российско-японский // Труды XXV международного конгресса востоковедов. 9-16 августа 1960 г. Т. V. М.: ИВЛ, 1963. С. 363—368.
 Описание японских рукописей, ксилографов и старопечатных книг. Вып. II: Филология. М.: Наука, 1964. (соавт. Иванова Г. Д., Горегляд В. Н.)
 Описание японских рукописей, ксилографов и старопечатных книг. Вып. III. Идеология. М.: Наука, ГРВЛ, 1966. (соавт. Горегляд В. Н.)
 Описание японских рукописей, ксилографов и старопечатных книг. Вып. IV. М.: Наука, ГРВЛ, 1969. 173 с. (соавт. Горегляд В. Н.)
 Сведения о Японии, полученные от японцев в петровское время // Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока. X годичная научная сессия ЛО ИВ АН СССР. М.: ГРВЛ, 1974. С. 79—83.
 Сведения о Японии, полученные от японцев в петровское время // Страны и народы Востока. Выпуск XVII. Страны и народы бассейна Тихого океана. М.: Наука, ГРВЛ, 1975. С. 158—166.
 «Росиа-мондзисю» — первое японское пособие по русской письменности 1796 года // Письменные памятники Востока / Историко-филологические исследования. 1974. М.: Наука, ГРВЛ, 1981. С. 209—222.

Награды 
 Медаль"За оборону Ленинграда"
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне»
 Медаль «В память 250-летия Ленинграда»

Литература 
 Петрова О. П. (Соловьева-Петрова) // Азиатский музей — ЛО ИВ АН СССР. М., 1975. С. 62, 195—199, 201, 205.
 Петрова Ольга Петровна // Милибанд С. Д. Востоковеды России. XX—XXI вв. Биобиблиографический словарь в 2-х книгах. Кн. 2. М.: Изд. фирма «Восточная литература» РАН, 2008. С. 134—135.
 Рейхман Е. Человек, который любит Японию (об Ольге Петровне Петровой, исследователе Японии) // Советский Союз сегодня. Токио, 1962. № 19. С. 13-14. (на японск. яз.)
 Троцевич А. Ф. Ольга Петровна Петрова (1900—1993) // Письменные памятники Востока. № 2 (15). 2011. С. 55-57.
 Чигиринский М. Памяти О. П. Петровой // Петербургское востоковедение. 1994. Вып. 5. С. 576—577.

Примечания 

Японисты СССР
Корееведы России
Сотрудники ИВР РАН
Преподаватели филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Кандидаты филологических наук
Выпускники Иркутского государственного университета
Преподаватели Военно-морской академии имени Н. Г. Кузнецова
Преподаватели восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета